«Talk to Me» puede referirse a:

 Talk to Me, película; 
 Talk to Me, serie de televisión de 2007; 
 Talk to Me (2008), canción de Buckcherry; 
 Talk to Me (2004), canción de Nirvana; o
 Talk Dirty to Me (1987), canción de Poison.